Карпаті () — угорське прізвище:
 Рудольф Карпаті (1920 — 1999) — угорський фехтувальник, шестиразовий олімпійський чемпіон.
 Ференц Карпаті (1926 — 2013) — угорський державний діяч, міністр оборони Угорської Народної Республіки.

Угорські прізвища